

Personnalités 

 Alfred-Odilon Comtois (1876-1945), évêque de Trois-Rivières de 1934 à 1945 ;
 Edmond Comtois (1903-1987), notaire à Lorrainville puis à Rouyn-Noranda de 1933 à 1978 ;
 Gilbert Comtois (1937-2021), acteur québécois ;
 Paul Comtois (1895-1966), agronome, député fédéral et lieutenant-gouverneur du Québec ;
 Roger Comtois (1921-2013), notaire et professeur québécois ;
 Sylvie Comtois (1963-), marionnettiste québécoise  ;
 Ulysse Comtois (1931-1999), sculpteur et un peintre québécois.

Autres 
 Comtois, une race équine
 Franc-comtois, une langue romane appartenant à la famille des langues d'oïl qui se parle notamment dans le nord de la Franche-Comté
 Prix Louis-Comtois, un prix reconnaissant un artiste qui s'est distingué dans le domaine de l'art contemporain à Montréal
 Horloge comtoise, un type d'horloge typique de la Franche-Comté

Homonymie de patronyme